A La Liga 1993–1994-es szezonja volt a bajnokság hatvanharmadik kiírása. A szezon 1993. szeptember 4-én kezdődött és 1994. május 15-én ért véget. A bajnokságban 20 csapat vett részt, a győztes az FC Barcelona lett. Ez volt a klub tizenötödik, zsinórban negyedik bajnoki címe.

Résztvevők

Végeredmény

Osztályozók

Kereszttáblázat

Góllövőlista 

La Liga szezonok
Spanyol 1
Spanyol 1